Eugenia Diordiychuk (Євгенія Діордійчук) est un mannequin de charme ukrainien née le .

Elle est aussi connue sous les noms de Katie Fey ou de Jenya D., sous lequel elle a été Playmate de l'année en Ukraine en 2009.

Récompenses 
 2011 : Playboy.com : Cyber Girl du mois d'août.
 2009 : Playboy Ukraine : Playmate de l'année
 2009 : Playboy Russie : Nomination pour les playmates de l'année.

Références 

Naissance en mars 1983
Mannequin de charme
Playmate
Mannequin femme ukrainien